Montferré peut désigner:
 Un quartier populaire de Saint-Étienne (Loire) comportant notamment:
  Le centre social de Montferré
  L'école Montferré
 Les jardins ouvriers de Montferré
 La famille de Banyuls de Montferré, originaire du Roussillon et influente dans cette province jusqu'à la Révolution. Le patronyme « Montferré » est adopté pour « Montferrer », l'un de ses fiefs érigé en marquisat en 1675.
 La filature et moulinerie de soie de Montferré, située au lieu-dit Ribes-Hautes, commune de Barjac dans le Gard, aussi connue sous le nom de château de Montferré, bâtie par le baron puis comte Gaston de Banyuls de Montferré (1793-1850), maire de Barjac 14 ans entre 1832 et 1848, fils de Joseph de Banyuls de Montferré.
 Le Grès de Montferré, ensemble gréso-argileux à concrétions ferrugineuses, comportant  des séquences marneuses très subordonnées dont la malacofaune (genres Brotia, Melanopsis, Vivipara, Lymnaea, Planorbis, Sphaerium) est apparentée à celle des calcaires à lignites du Mas de Péry ainsi qu'à celle des calcaires de La Villette, décrit par Fontannes en 1885, et présent au lieu-dit Ribes-Hautes (commune de Barjac - Gard), compartiment faille géologique.

Voir aussi 
 Lieu-dit dans la commune de Duneau (Sarthe, Pays de la Loire) où habitait Pierre Trouillard de Montferré, en fait Pierre Trouillard, sieur de Montferré, avocat sarthois du .
 Montferré, une région minière de la péninsule d'Ungava, sur la péninsule du Labrador au Canada (Québec)
 Montferré dans l'Aude, commune de Tréville non loin de Castelnaudary, lieu de la chute d'une météorite du même nom.
 Bois de Montferré dans le Perche non loin de la commune de Saint-Victor-de-Réno (Orne; arrondissement de Mortagne-au-Perche).
 Mont Ferré, hameau de la Marne sur la commune de Trois-Puits (51) non loin de Reims.
 Mont-Ferré, lieu-dit dans la commune de Malétable (61) dans le Perche.

Notes et références 

Homonymie